Jacques Habert peut désigner :

 Jacques Habert (1919-2012), homme politique français
 Jacques Habert (1960-), évêque catholique français